Вишня́ускас () — литовская фамилия.

Известные носители 
 Вишняускас, Бронюс (1923—2015) — литовский скульптор.
 Вишняускас, Видмантас (род. 1969) — литовский футболист.
 Вишняускас, Овидиюс (род. 1955) — литовский певец.
 Вишняускас, Пятрас (; род. 1957) — литовский джазовый саксофонист.
 Вишняускас, Томас (род. 1978-е) — литовский хоккеист, защитник клуба «Энергия» (город Электренай).